Den Namen Schalimow tragen folgende Personen:

 Alexander Iwanowitsch Schalimow (1917–1991), sowjetischer Science-Fiction-Autor und Geologe
 Igor Michailowitsch Schalimow (* 1969), russischer Fußballspieler
 Oleksandr Schalimow (1918–2006), sowjetisch-ukrainischer Chirurg
 Wiktor Iwanowitsch Schalimow (* 1951), russischer Eishockeyspieler